Lyons River ist der Name folgender  Flüsse in Australien:

 Lyons River (Arthur River), Nebenfluss des Arthur River in Tasmanien, Australien.
 Lyons River (Gascoyne River), Nebenfluss des Gascoyne River in Westaustralien.